Bing puede referirse a:

 Microsoft Bing, motor de búsqueda de Microsoft.
 Bing (pan), variedad de pan plano chino.

 Personas con la palabra o apodo "bing" 

 Bing Crosby, cantante estadounidense.
 Carmella Bing, actriz porno americana.
 Chandler Bing, personaje de ficción en Friends.
 Dave Bing, jugador de baloncesto y político estadounidense.
 Bing Xin Xu''', jugadora de bádminton.